No Baggage is het tweede album van Dolores O'Riordan.

Nummers/Tracks
Switch Off the Moment
Skeleton
It's You
The Journey
Stupid
Be Careful
Apple of My Eye
Throw Your Arms Around Me
Fly Through
Lunatic
Tranquilizer

Muziekalbum uit 2009